Ocara kan syfta på:

Brasilien 

 Ocara (kommun), Ceará, 
 Ocara (ort), Ceará,